

Залісний — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Залісний — селище, Моркинський район, Марій Ел